Bruyckere bzw. Bruijckere ist Bestandteil des Namens folgender Personen:

 Berlinde De Bruyckere (* 1964), belgische Künstlerin
 Sjel de Bruijckere (1928–2011), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bruycker